Cette page propose une liste des lacs de Bosnie-Herzégovine.

Lacs

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des cours d'eau de Bosnie-Herzégovine
 Liste des montagnes de Bosnie-Herzégovine
 Aires protégées de Bosnie-Herzégovine

Liens externes 
 Bistro BiH

Bosnie-Herzegovine